BB, B.B. y similares son unas siglas, que pueden referirse a:

Personas 
 Brigitte Bardot, una actriz francesa.
 BB Gandanghari, una actriz y modelo filipina.
 BB Brunes, una banda de pop-rock francesa.
 B. B. King, músico estadounidense de blues.
 BB Steal, una banda de Hard Rock y AOR australiana.

Otros 
 BlackBerry, un tipo de teléfonos.
 Bloodborne, videojuego para la plataforma PlayStation 4.
 B.B., una revista infantil española.
 BB 60000, un tipo de locomotoras.
 Breaking Bad, serie de televisión.
 BB Parallel World, álbum de la banda Antic Cafe.
 B&B, serie de televisión argentina.
 Banco do Brasil, primer banco de Brasil.

Lugares 
 Bahía Blanca, localidad argentina dentro de la Provincia de Buenos Aires.

Siglas